Letališče Ljubljana je lahko:
 Letališče Polje, prvo ljubljansko letališče
 Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, sedanje ljubljansko letališče